Krizatky bezeichnet

 Křižatky, Ortsteil von Králův Dvůr, Tschechien
 Křížatky, Ortsteil von Litvínov, Tschechien